Akira Emoto – attore giapponese
 Masaru Emoto – saggista e pseudoscienziato giapponese
 Tokio Emoto – attore giapponese
 Yūko Emoto – ex judoka giapponese